Niels Brock er navnet på flere personer:

 Niels Brock (ridder) (omkring 1300) – dansk ridder
 Niels Lavesen Brock til Estrup og Vemmetofte (død 1534) – dansk rigsråd
 Niels Brock (handelsmand) (1731-1802) – dansk handelsmand
 Niels Stabel Brock (1803-1885) – dansk officer

Se også:
 Niels Brock Copenhagen Business College – handelsskole opkaldt efter Niels Brock (handelsmand)
 Charlotte Sannom (maler) (1843-1926) – dansk maler og forfatter, brugte navnet Niels Brock som pseudonym